Кучис — литовская фамилия. Известные носители: 
 Кучис, Ауримас (род. 1981) — литовский футболист, отец Армандаса Кучиса.
 Кучис, Армандас (род. 2003) — литовский футболист, сын Ауримаса Кучиса.